Passerea — таксономічна група птахів. Група містить усіх птахів надряду Neoaves за винятком групи Columbea (до неї належать голуби, рябки, пірникози).

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Jarvis, E.D. et al. (2014):

Примітки 

Кілегруді
Систематика птахів